El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2006 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 65 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el RCA Dome de Indianapolis, Indiana. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Florida, que lograban su primer campeonato, tras perder la final de 2000, derrotando a UCLA, que disputaba su decimotercera final. Joakim Noah, de los Gators, fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Atlanta Regional

Oakland Regional

Minneapolis Regional

Washington, D.C. Regional

Final Four – Indianapolis, Indiana

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2006
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA